«Бесконе́чная шу́тка» () — роман американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса, написанный в 1996 году.

Объёмное и сложное произведение, повествующее о событиях, происходящих в полупародийной версии будущей Америки, затрагивает множество тем: теннис, программы избавления от наркомании, депрессию, жестокое обращение с детьми, семейные отношения, рекламу, популярные развлечения, теорию кино и квебекский сепаратизм.

Роман включает 388 пронумерованных сносок (некоторые из которых также имеют свои собственные сноски), объясняющих или излагающих некоторые моменты в истории. Уоллес характеризует этот приём как способ подрыва линейности текста при сохранении целостности повествования.

Роман был переведен на русский язык Алексеем Поляриновым и Сергеем Карповым. Оба они уже работали над переводами других произведений Уоллеса. Книга была выпущена издательством «Астрель-СПб» в декабре 2018 года.

Название романа взято из первой сцены пятого акта «Гамлета», в которой Гамлет держит череп придворного шута Йорика и произносит:

— Увы, бедный Йорик! — Я знал его, Горацио; человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине; а теперь — как отвратительно мне это себе представить!

Издания на русском языке 
 Уоллес Д. Ф. Бесконечная шутка / Пер. с англ. С. Карпова, А. Поляринова. — М.: АСТ, 2019. — 1279 с.

См. также 
 Бесконечный тупик

Примечания

Ссылки 

 «Infinite Jest by David Foster Wallace» by Ted Gioia (The New Canon)
 http://infiniteatlas.com/ An interactive map of all the characters, places, and events in Infinite Jest
 Interactive visualization of Infinite Jest

Романы США
Романы на английском языке
Романы 1996 года